El Pic de l'Oratori és un cim de 637 m alt del terme comunal rossellonès de Bula d'Amunt, al límit amb el terme de Bulaternera, de la mateixa comarca, a la Catalunya del Nord. És un dels contraforts de llevant del Massís del Canigó, a l'extrem nord-oest del terme de Bula d'Amunt. És a ponent del Pic Vedell.

Referències

Bibliografia 
 

Oratori
Oratori